Sezon 2019/2020 Pucharu Świata w saneczkarstwie na torach naturalnych – 28. sezon Pucharu Świata w saneczkarstwie na torach naturalnych. Rozpoczął się 3 stycznia 2020 roku w austriackiej miejscowości Obdach-Winterleiten. Ostatnie zawody z tego cyklu zostały rozegrane 15 lutego 2020 roku na torze w austriackim mieście Umhausen. Rozegranych zostało siedem zawodów w sześciu miejscowościach.

Podczas sezonu 2019/2020 odbyła się jedna ważna impreza w randze seniorów. To Mistrzostwa Europy w Saneczkarstwie na Torach Naturalnych, które zostały rozegrane na torze w Moskwie w dniach 21-23 lutego 2020.

W klasyfikacji kobiet zwyciężyła po raz czwarty w karierze reprezentantka Włoch Evelin Lanthaler, która wyprzedziła swoją rodaczkę Gretę Pinggerę. Wśród mężczyzn po raz czwarty z rzędu wygrał Austriak Thomas Kammerlander. W dwójkach mężczyzn po raz jedenasty w karierze najlepsi okazali się Włosi Patrick Pigneter i Florian Clara.

Kalendarz zawodów Pucharu Świata

Klasyfikacje

Jedynki kobiet

Jedynki mężczyzn

Dwójki mężczyzn

Puchar narodów

Bibliografia 
 
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2019/20) - jedynki kobiet
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2019/20) - jedynki mężczyzn
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2019/20) - dwójki mężczyzn
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2019/20) - puchar narodów

Puchar Świata w saneczkarstwie (tory naturalne)
2019 w saneczkarstwie
2020 w saneczkarstwie